Аяган — фамилия и название населённых пунктов в Казахстане:

Персоналии 
 Аяган, Буркитбай Гелманович (род. 1954) — советский и казахстанский историк.

Казахстан 
 Аяган — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Аяган — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.